Es gibt mehrere Preußen-Museen:

 Brandenburg-Preußen Museum
 Preußen-Museum Nordrhein-Westfalen
LWL-Preußenmuseum Minden, früher Preußen-Museum Minden
LVR-Niederrheinmuseum Wesel früher Preußen-Museum Wesel